Ljungström ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Ljungström (1872–1948), schwedischer Erfinder
 Fredrik Ljungström (1875–1964), schwedischer Erfinder
 Olof Ljungström (1918–2013), schwedischer Luftfahrtingenieur und Aerodynamik-Experte

Siehe auch:
 Ljungströmturbine